Max Grabowski ist der Name folgender Personen:

* Max Grabowski (Unternehmer) (auch Max Grabowsky), US-amerikanischer Automobilbauer 
 Max Grabowski (Maler) (1897–1981), deutscher Maler, Grafiker und Widerstandskämpfer